La competizione dello slalom speciale maschile di sci alpino agli VIII Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 24 febbraio 1960 sullo pista KT-22 a Squaw Valley.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale maschile